Fanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Fanelli (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Antonio Fanelli (* 1966), italienischer Radrennfahrer
 Ciro Fanelli (* 1964), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Melfi-Rapolla-Venosa
 Gary Fanelli (* 1950), Leichtathlet aus Amerikanisch-Samoa
 Giuseppe Fanelli (1827–1877), italienischer Anarchist und Revolutionär
 Ivan Fanelli (* 1978), italienischer Radrennfahrer
 Michele Fanelli (1907–1989), italienischer Marathonläufer